Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant de la combinaison des trois lettres P, M et L.

Articles 
 PML (Pakistan Muslim League), un parti politique du Pakistan
 PML, un poste d’aiguillage gérant la circulation des trains dans les terminus du métro de Paris
 Perfectly matched layer ou couche absorbante parfaitement adaptée
 Dans le domaine de l'assurance, PML est  l'abréviation de Probable maximum loss ou Sinistre Maximum Possible SMP
 En économie, PML est l'abréviation de productivité marginale du travail.
 En athlétisme, PML est l'abréviation du coureur de 110 m haies Pascal Martinot-Lagarde
 En médecine, PML est l'abréviation de promyelocytic leukemia protein ou Protéine proleucémie myéloïde, ça peut aussi désigner les corps PML, des corps nucléaires à base de cette protéine.